Неравенство Колмогорова — обобщение теоретико-вероятностного варианта неравенства Чебышёва, ограничивающее вероятность того, что частичная сумма конечной совокупности независимых случайных величин не превышает некоторого фиксированного числа. Установлено Андреем Колмогоровым в середине 1920-х годов и применено им для доказательства усиленного закона больших чисел.

Формулировка: для определённых на общем вероятностном пространстве  независимых случайных величин  с математическими ожиданиями  и дисперсиями  и произвольной величины  выполнено:

гдe .

Если к тому же , то

Доказательство
Обозначим

 
Тогда  и
 (Где  — индикатор)
Но 
 
 
поскольку  в силу предположенной независимости и условий 
Поэтому

что и доказывает . 

Для доказательства  заметим, что 

С другой стороны, на множестве 
 
и, значит,
 

Из  и  находим, что:

Примечания

Литература 
  (Theorem 22.4)
 
 
  (Глава 4 § 2 раздел 1)

Колмогорова